Палме́йрас — слово, образованное от , означающего пальмовые.

 Футбольные клубы
 «Палмейрас» — один из самых популярных и титулованных спортивных клубов Бразилии (город Сан-Паулу), наиболее известный по своей футбольной команде
 «Палмейрас Нордесте» — бразильский футбольный клуб из Фейра-ди-Сантаны (штат Баия)
 «АА дас Палмейрас» (Associação Atlética das Palmeiras) — бывший бразильский футбольный клуб из Сан-Паулу, основанный в 1902 году; 3-кратный чемпион штата Сан-Паулу; в 1930 году объединился с «Паулистано» и образовал ФК «Сан-Паулу»
 «Палмейрас» (Сан-Жуан-да-Боа-Виста) — бразильский футбольный клуб из Сан-Жуан-да-Боа-Виста (штат Сан-Паулу)
 «Палмейрас Узина Фурлан» — бразильский футбольный клуб из Санта-Барбара-д’Уэсти (штат Сан-Паулу)
 «Палмейрас» (Келимане) — мозамбикский футбольный клуб из Келимане

 Города
 Палмейрас (Баия)
 Палмейрас-ду-Токантинс
 Палмейрас-ди-Гояс

 Прочее
 Палмейрас (река)

См. также 
 Палмарес